Rhinechis est un synonyme attribué à deux genres de serpents :
 Rhinechis Michahelles, 1833 est synonyme de Zamenis Wagler, 1830
 Rhinechis Fitzinger, 1843 nec Michahelles, 1833 est synonyme de Vipera Laurenti, 1768

Viperinae
Colubrinae
Synonyme de genre de serpents (nom scientifique)